Le terme Seafire peut signifier : 
SeaFire, le quatorzième roman de James Bond écrit par John Gardner, et paru en 1994 ;
le Seafire est la version navale du Supermarine Spitfire, avion utilisé par la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale.